Wagbach steht für:
 Wagbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins auf der Kreisgrenze zwischen Rheinhausen, Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Landkreis Karlsruhe und Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis, beide in Baden-Württemberg
 Wagbachniederung, Naturschutzgebiet links des unteren Wagbachs bei Oberhausen-Rheinhausen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kastell Wagbach, römisches Straßenkastell beim Ortsteil Wiesental der Stadt Waghäusel im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wachbach
 Wagenbach